Уикипедията на унгарски език () е версия на унгарски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 8 юли 2003 година.

Статии 
Към 26 декември 2011 г. Унгарската Уикипедия има 207 044 статии, които я нареждат на 19-о място по брой статии от всички уикипедии.

Потребители 
Към 26 декември 2011 г. Унгарската Уикипедия има 186 953 регистрирани потребители от които 1865 са активните.

Администратори 
Към 26 декември 2011 г. Унгарската Уикипедия има 36 администратора. На всеки администpатоp се падат 5193 регистрирани потребителя или 52 активни.

Посещаемост 

Енциклопедии на унгарски език
Унгарски език